Hiei puede referirse a:

 La Hiei, corbeta acorazada de la Clase Kongō, perteneciente a la Armada Imperial Japonesa.
 El Hiei, crucero de batalla, y posteriormente acorazado japonés de la Clase Kongō, perteneciente a la Armada Imperial Japonesa.
 El monte Hiei, que dio su nombre a los buques antes citados.
 Hiei, un personaje del manga y anime Yū Yū Hakusho.